Понизовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Понизовская волость (Мосальский уезд) — в составе Калужской губернии
 Понизовская волость (Торопецкий уезд) — в составе Псковской губернии
 Понизовская волость (Бельский уезд) — в составе Смоленской губернии